Pasjak est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Pasjak, une localité située dans la municipalité de Matulji, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Pasjak, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Pasjak/Pasjak, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie);
Pajsak, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.